Hampstead – dzielnica w północnym Londynie
 Hampstead – wieś w Dominice
Miejscowości w USA:
 Hampstead – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Carroll
 Hampstead – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Hampstead – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
Miejscowość w Kanadzie
 Hampstead (Quebec)
Gminy w USA:
 Hampstead (ang. Hampstead Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham